Aardrijkskunde
Lake Stevens, plaats in de Amerikaanse staat Washington
Sint-Stevens-Woluwe, deel van de Belgische gemeente Zaventem
Stevens Point, plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Stevens Village, plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Stevensweert, deel van de Nederlandse gemeente Maasbracht
West Lake Stevens, plaats in de Amerikaanse staat Washington

Bedrijf
Stevens, Duits fietsenfabrikant
Stevens Arms, Amerikaans fabrikant van geweren, in 1920 overgenomen door Savage Arms Company die Stevens nog steeds als typeaanduiding voor bepaalde geweren hanteert
Jos Stevens, een orgelbouwfirma te Duffel

Bouwwerk
Sint-Stevenskerk, kerkgebouw in de Nederlandse gemeente Nijmegen

Fictief figuur
Fred Stevens, personage uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed
Harry Stevens, personage uit de Nederlandse televisieserie Oppassen!!!
Jana Stevens, personage uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed
Monique Stevens, personage uit de Vlaamse soapserie Familie
Senne Stevens, personage uit de Vlaamse televisieserie F.C. De Kampioenen
Zach Stevens, personage uit de Amerikaanse televisieserie The O.C.

Geneeskunde
Syndroom van Stevens-Johnson, immuuncomplex-gemedieerde hypersensitiviteitsreactie van de huid en de slijmvliezen

Geschiedenis
Slag om Fort Stevens, veldslag tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

Literatuur
Ruimteverkenner Mark Stevens, sciencefictionboekenreeks van de Nederlandse schrijver Felix Thijssen

Media
Beeldmateriaal van de Tweede Wereldoorlog van George Stevens, serie filmopnamen gemaakt door de Amerikaanse regisseur en cameraman George Stevens
Crown v. Stevens, Britse misdaadfilm uit 1936
Mary Stevens, M.D., Amerikaanse filmkomedie uit 1933

Merknaam
AJS, motorenmerk van de gebroeders Stevens
Stevens, Brits historisch merk van motorfietsen
Wearwell Stevens, Brits historisch fiets- en motorfietsmerk
Orgelmakerij Jos Stevens, een orgelbouwer te Duffel, gesticht in 1822 

Personen met de achternaam Stevens
Aaldert Stevens, Nederlands onderwijzer
Aaron Stevens, Amerikaans professioneel worstelaar; pseudoniem van Aaron Haddad
Agapit Stevens, Belgisch kunstschilder
Albert John Stevens, Brits ondernemer
Alfred Stevens, Belgisch kunstschilder
Andy Stevens, Engels-Canadees voetballer en voetbalcoach
Arthur Stevens, Belgisch kunstcriticus en kunsthandelaar
Austin Stevens, Zuid-Afrikaans herpetoloog en natuurfotograaf
Barrie Stevens, Engels-Nederlands musicalregisseur, choreograaf en acteur
Becca Stevens, Amerikaans folkmusicus, jazzzangeres, jazzgitariste en songwriter
Carlo Stevens, Nederlands dompteur
Cat Stevens, Engels zanger en songschrijver; pseudoniem van Yusuf Islam
Christopher Stevens, Amerikaans advocaat en diplomaat
Conan Stevens, Australisch acteur
Connie Stevens, Amerikaans actrice en zangeres
Cornelis Stevens, Zuid-Nederlands geestelijke
Craig Stevens, Amerikaans acteur
Craig Stevens, Australisch zwemmer
Curtis Stevens, Amerikaans bobsleeër
Damion Stevens, Amerikaans acteur
Dan Stevens, Brits acteur
Eddy Stevens, Belgisch atleet
Edward Stevens, Amerikaans roeier
Enda Stevens, Iers voetballer
Evelyn Stevens, Amerikaans wielrenster
Fisher Stevens, Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent, scenarioschrijver en toneelregisseur; pseudoniem van Steven Fisher
Gary Michael Stevens, Engels voetballer 
George Stevens, Amerikaans filmregisseur
George Stevens, Brits ondernemer
Gert Stevens, Belgisch ontwerper
Gwenda Stevens, Belgisch roeister, roeicoach en sportbestuurster
Halsey Stevens, Amerikaans componist, musicoloog en muziekpedagoog
Harry Stevens, Brits ondernemer en constructeur
Helga Stevens, Vlaams politica
Henk Stevens, Nederlands golfprofessional
Herman Stevens, Nederlands schrijver
Hubert Stevens, Amerikaans bobsleeër
Huub Stevens, Nederlands voetballer en voetbalcoach
Inger Stevens, Zweeds-Amerikaans actrice
Jacques Stevens, Nederlands persfotograaf
Jan Stevens, Belgisch politicus
Jill Stevens, Belgisch voetbalster
Joanna Stevens, Brits zangeres
Johannes Lambertus Antonius Stevens, Nederlands politicus
John Paul Stevens, Amerikaans rechter
Joseph Stevens, Belgisch kunstschilder
Joseph Stevens jr., Brits ondernemer
Joseph Stevens sr., Brits ondernemer
Julien Stevens, Belgisch wielrenner
Karin Stevens, Nederlands voetbalster
Kenneth Stevens, Belgisch radiopresentator en radio-dj
Kia Stevens, Amerikaans professioneel worstelaarster
Leo Stevens, Nederlands econoom en hoogleraar
Léontine Stevens, Belgisch atlete
Lili Stevens, Belgisch politica
Luc Stevens, Belgisch regisseur en scenarioschrijver
Marnix Stevens, Belgisch atleet
Matthew Stevens, Brits snookerspeler
Matthew Stevens, Canadees jazzgitarist en -componist
Mark Stevens, Amerikaans acteur
Nettie Stevens, Amerikaans geneticus
Patricia Stevens, Amerikaans actrice
Patrick Stevens, Belgisch atleet
Peter John Stevens, Sloveens zwemmer
Piet Stevens, Nederlands voetballer
Pieter Stevens, Zuid-Nederlands ondernemer en kunstverzamelaar
Rachel Stevens, Brits zangeres, model en actrice
Raf Stevens, Belgisch muzikant
Ray Stevens, Amerikaans multi-instrumentalist
René Stevens, Belgisch kunstschilder
Richard Stevens, Brits spion
Robert Mallet-Stevens, Frans architect
Robin Stevens, Belgisch cabaretier, komiek en singer-songwriter
Roger Stevens, Belgisch rechter en de voorzitter van de Raad van State
Roger L. Stevens, Amerikaans theaterproducent
Ron Stevens, Nederlands voetballer
Shadoe Stevens, Amerikaans radiodeejay, acteur, filmproducent, filmregisseur, filmeditor en scenarioschrijver; pseudoniem van Terry Ingstad
Shakin' Stevens, Brits zanger
Siaka Stevens, Sierra Leoons staatsman
Sonny Stevens, Nederlands voetballer
Steve Stevens, Amerikaans gitarist
Sufjan Stevens, Amerikaans muzikant, liedjesschrijver en multi-instrumentalist
T.M. Stevens, Amerikaans bassist
Ted Stevens, Amerikaans politicus
Thaddeus Stevens, Amerikaans politicus
Thomas Stevens, Amerikaans trompettist, componist en schrijver
Timothy Stevens, Belgisch wielrenner
Wallace Stevens, Amerikaans dichter
Will Stevens, Nederlands countryzanger
Will Stevens, Brits autocoureur
Willem Stevens, Nederlands advocaat en politicus
William Stevens, Brits ondernemer
Wim Stevens, Vlaams acteur
Wim Stevens, Nederlands golfprofessional
Yari Stevens, Belgisch voetballer
Yvette Marie Stevens, Amerikaans zangeres, bekend onder het pseudoniem Chaka Khan

Transport
Internationale luchthaven Ted Stevens Anchorage, vliegveld in de Verenigde Staten

Zie ook 
Stevens County (doorverwijspagina)